Мауна-Лоа, Мауналоа — географические объекты на острове Гавайи:

 Мауна-Лоа — действующий щитовой вулкан
 Мауналоа — населённый пункт, статистически обособленная местность

См. также 

 Мауна-Кеа